Pantacordis är ett släkte av fjärilar. Pantacordis ingår i familjen Symmocidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Pantacordis